Pedro Guevara ist der Name folgender Personen:

* Pedro Guevara (Politiker) (1879–1938), philippinischer Politiker
 Pedro Guevara (Boxer) (* 1989), mexikanischer Boxer